Hullabaloo Soundtrack, een verzamelalbum van de Britse rockband Muse
 Hullabaloo: Live at Le Zenith, Paris, video en dvd van de Britse rockband Muse
 Hullabaloo, een festival in Groningen